Jari Leppä (né en 1959), homme politique finlandais
 Henry Leppä (né en 1947), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace